La conception d'interface peut correspondre à différents cas :
 La conception d'interface matérielle, permettant de relier et faire communiquer différents systèmes ou sous-systèmes entre eux, ainsi que la conception de leur pilotes.
 Conception d'interface homme-machine dans le sens général.
 Un cas particulier, la conception d'interface dans le cas d'un logiciel interactif